LAnfibio è un animale vertebrato della classe appartenente al phylum Chordata. Per estensione può significare anche:

Anfibio – tipo di stivale chiuso con lacci
Aereo anfibio – aereo
Autovettura anfibia – autovettura
Veicoli militari anfibi – veicolo militare